Felicjan Eleutery Gałęzowski (1972–), urzędnik ziemski i poseł przełomu XVII i XVIII wieku
 Józef Gałęzowski, (1834–1916), pedagog, polityk, członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym, prezes Muzeum Polskiego w Rapperswilu
 Józef Gałęzowski, (1877–1963), architekt i malarz, wykładowca i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 Ksawery Gałęzowski (1832–1907), lekarz okulista
 Marek Gałęzowski (1972–), historyk
 Seweryn Gałęzowski (1801–1878), lekarz chirurg
 Stanisław Gałęzowski, (1903–1945), architekt, powstaniec warszawski
 Wincenty Gałęzowski, pisarz, regent, poseł przełomu XVIII i XIX wieku